Lekkoatletyka na Igrzyskach Afrykańskich 2015 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk krajów Afryki rozgrywane były na Stade Municipal de Kintélé w Brazzaville od 13 do 17 września.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2015 w lekkoatletyce
2015
Igrzyska Afrykańskie 2015
Lekkoatletyka w Republice Konga